Градски окръг Екурхулени () е един от осемте градски окръга на Република Южна Африка, разположен в провинция Гаутенг. Общата му площ е 1925 км2. Към 2007 година населението му е 2 724 227 души. Негов административен център е град Джермистон.

Население 
Населението на окръга през 2007 година е 2 724 227 души.

Расов състав 
(2001)

Езици 
(2001)

Външни препратки 

 Официален сайт

Градски окръзи на РЮА
Гаутенг